Three Brothers steht für:
 Three Brothers (Chagos-Archipel), Inselgruppe im Indischen Ozean
 Three Brothers (Südgeorgien), Gebirgsgruppe auf Südgeorgien im Südatlantik
 Three Brothers, Alternativname von Action Hunter, chinesischer Film von Sammo Hung (1988)
 Three Brothers Hill, Hügel auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Three Brothers of Grugith, Kultbau in Cornwall

Siehe auch:
 Drei Brüder